Bence Halász
 Gyula Halász
 István Halász
 János Halász
 Péter Halász

Homonymie de patronyme hongrois